Восточная империя — название Византийской империи
 Восточная империя — самоназвание Австрии, от